Ри́шен или Зре́шин (; ) — деревня в Верхней Лужице, Германия. Входит в состав коммуны Кубшюц района Баутцен в земле Саксония. Подчиняется административному округу Дрезден.

География 
Располагается северо-восточнее Баутцена у подножия холма Мельтойерберг (Mehltheuerberg, Lubjenc, 384,2 м.).

Соседние населённые пункты: на востоке — деревня Брезов, на юго-востоке — деревня Высока и на западе — деревня Тороньца.

История 
Впервые упоминается в 1365 году под наименованием Greschin.

С 1936 по 1950 года была центром одноимённой коммуны. С 1950 по 1994 года деревня входила в состав коммуны Енквиц. С 1994 года входит в современную коммуну Кубшюц.

В настоящее время деревня входит в состав культурно-территориальной автономии «Лужицкая поселенческая область», на территории которой действуют законодательные акты земель Саксонии и Бранденбурга, содействующие сохранению лужицких языков и культуры лужичан.

 Исторические немецкие наименования.
 Greschin, Gresschin, Gresshin, 1365
 Greschen, 1419
 Gresschen, 1475
 Greschen, Hreschen, 1562
 Reschen, 1658
 Rieschen, 1777
 Rischen, Röschen, 1791
 Rieschen (Röschen), 1875

Население 
Официальным языком в населённом пункте, помимо немецкого, является также верхнелужицкий язык.

Согласно статистическому сочинению «Dodawki k statisticy a etnografiji łužickich Serbow» Арношта Муки в 1884 году в деревне проживало 49 человек (из них — 48 серболужичан (99 %)).

Достопримечательности 
 Памятники культуры и истории земли Саксония
 Фонтан с прудом и каменным вольером, 1866 год (№ 09279084)
 Дом с хозяйственными постройками, Bergstraße 4, вторая половина 18 века (№ 09301180)
 Дом с хозяйственными постройками, Bergstraße 6, 19 век (№ 09251507)
 Дом с хозяйственными постройками, Bergstraße 8, 19 век (№ 09251508)
 Железнодорожный мост, 19 век (№ 09301181)

Литература 
 Um Bautzen und Schirgiswalde (= Werte der deutschen Heimat. Band 12). 1. Auflage. Akademie Verlag, Berlin 1967, S. 119.

Примечания

Ссылки 
  Rieschen/ Zrěšin, Historischen Ortsverzeichnis von Sachsen

Населённые пункты Верхней Лужицы
Населённые пункты коммуны Кубшюц
Населённые пункты Лужицкой поселенческой области